

Brésil
Águas Frias, municipalité située dans l'État de Santa Catarina

Portugal
Águas Frias, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real

Voir aussi
Águas
Água Fria